Per Savuto si può intendere:
 Savuto – fiume della Calabria, che nasce in Sila e si getta nel Mar Tirreno dopo un corso di 48 km.
 Savuto – lago artificiale della Sila, nato dallo sbarramento dell'omonimo fiume. 
 Savuto e Savuto superiore  – vini DOC la cui produzione è consentita nelle province di Catanzaro e Cosenza, nei territori della valle del Savuto